

Toponyme 
 Falck, commune française du département de la Moselle en Lorraine
 Falck, entreprise danoise
 Falck-de-Brin, ancienne seigneurie au village de Champenoux en Meurthe-et-Moselle

Économie 
 Gruppo Falck, entreprise italienne, propriété de la famille éponyme
 Banque Falck, banque suisse rachetée en 1996-1998 par Julius Bär

Patronyme 
 Antoine Reinhard Falck, homme politique et ministre du Royaume uni des Pays-Bas.
 Éveline Lot-Falck, anthropologue française
 Hildegard Falck, ancienne athlète allemande
 Johann Peter Falck, botaniste suédois
 Pierre Falck (vers 1468-1519), homme politique, diplomate et érudit suisse
 Richard Falck, mycologue allemand
 Serge Falck, acteur et scénariste belgo-autrichien
 Willy Falck Hansen, coureur cycliste danois

Divers 
 Square Jean-Falck

Voir aussi 
 Falk
 Falc
 Falque

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme